Luis Silvela puede hacer referencia a:
 Luis Silvela y de Le Vielleuze (?-1903), jurista y catedrático español.
 Luis Silvela y Casado (1865-1928), político español, sobrino del anterior.